Костев — название населённых пунктов на Украине:

 Костев — село в Лебединском районе Сумской области.
 Костев — село в Валковском районе Харьковской области.

Также фамилия:
 Костев, Ион-Георгий Александрович (род. 1990) — российский хоккеист.
 Илья и Станислав Костевы (род. 1998 и 2000 соответственно) — белорусские убийцы, братья.